Vulturul cu cap alb (Haliaeetus leucocephalus), acvila cu capul alb, vulturul de mare cu capul alb sau acvila americană este o pasăre răpitoare din America de Nord, faimoasă prin a fi simbolul Statelor Unite. Numele său tradus din engleză este vulturul pleșuv, dar aceasta este o greșeală, întrucât capul este acoperit de pene (a nu se confunda cu vulturul pleșuv sur (Gyps fulvus) care azi e dispărută din România și Moldova).

Aceasta specie a fost pe punctul de a dispărea în Statele Unite spre sfârșitul secolului XX, dar populația ei s-a stabilizat și în curând va fi scoasă de pe lista speciilor amenințate.

Penajul unui individ imatur este maro pestriț, devenind maro uniform la adult. Capul este alb. Corpul ajunge la dezvoltarea maximă în 2-3 ani, înainte de maturitatea sexuală.

Acestă specie se distinge de Aquila chrysaetos, acvila de munte, prin capul și gâtul complet alb și penele care se extind pe langă gheare.

Specimene mai mici trăiesc în Florida, un adult mascul ajungând acolo la 2,3 kg, și o anvergură  de 1,8 m. Cele mai mari specimene sunt cele din Alaska, femelele pot trece de 7 kg și o anvergură de 2,5 m.

Vulturii cu cap alb din nord constituie o subspecie separată washingtoniensis, ca și cei din sud leucocephalus. Sunt separate aproximativ în latitudinea 38° N, sau latitudinea din San Francisco; cei din nord coboară puțin spre sud pe coasta Atlanticului, putând fi vazuti de exemplu în Cape Hatteras. Specimenul Audubon sau „acvila lui Washington” - numită asa în onoarea lui George Washington, dar excepționalele specimene din nord, ca cele din Alaska; au făcut să apară propuneri pentru a le numi subspecii alascanus sau alascensis, dar variația este clinală și îndeplinește Regula lui Bergmann.

Vulturul cu cap alb este o specie pereche cu codalbul eurasiatic Haliaeetus albicilla. S-a produs diferențierea între specii la începutul Miocenului timpuriu (cca. 10 milioane de ani cel puțin, dacă cele mai vechi înregistrări fosile sunt corecte).

Vulturul cu capul alb este un puternic zburător, folosind la maxim curenții termici.

În sălbăticie trăiesc 20 - 30 ani, iar în captivitate până la 60 ani.

Legături externe

 The National Eagle Center

Falconiformes